Aldica puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
El nombre común de la planta Scirpus holoschoenus.